Reade ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Reade (1814–1884), englischer Schriftsteller
 Charles Compton Reade (1880–1933), neuseeländischer Stadtplaner
 Edwin Godwin Reade (1812–1894), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Bankroft Reade (1801–1870), britischer Pionier der Photographie, Naturwissenschaftler und Theologe
 Nicholas Reade (* 1946), britischer anglikanischer Bischof
 Shanaze Reade (* 1988), britische Radsportlerin
 William Winwood Reade (1838–1875), britischer Entdecker und Historiker

Sonstiges:
 Reade Peak, Berg an der Danco-Küste, Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Read
 Reed
 Reid (Begriffsklärung)
 Ried